Великий Перевоз — название населённых пунктов:
 
 Великий Перевоз — село в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
 Великий Перевоз — село в Шишацком районе Полтавской области Украины.